Hans Niederhauser ist der Name folgender Personen:

* Hans Niederhauser (Boxer) (* 1929), Schweizer Boxer, Olympiateilnehmer 1952
 Hans Niederhauser (Maler) (* 1930), Schweizer Maler